Завет:
 Завет — завещание, наставление, совет, наказ, данные потомкам, последователям.
 Завет, в богословско-религиозном словоупотреблении — торжественный обет или договор, обычно между Богом и человеком (человечеством).

В авраамических религиях
 Ветхий Завет, или Танах — священное писание иудеев и христиан.
 Новый Завет — священное писание христиан.
 Завет в Библии — одно из центральных понятий еврейской библии (Ветхого завета)
 Новый Завет в богословии — термин, используемый в Библии, в Ветхом и Новом Завете, для обозначения новых качественных отношений между Богом и человеком.
 Богословие завета — одно из направлений кальвинистской мысли, рассматривающее всю историю как череду заветов между Богом и людьми.
 Завет обрезания — хирургическая операция, удаление у мальчиков и мужчин крайней плоти с различными целями.
 Ноев Завет — семь заповедей, считающихся, согласно иудаизму, необходимым минимумом, возложенным Библией на всё человечество.

В других религиях
 Завет (Бахаи) — религиозный Завет в религии Бахаи, соглашение, заключаемое верующим в момент принятия им конкретной религии.
 Третий Завет — концепции различных авторов, которые претендуют на создание современного, нового, революционного мировоззрения.
 «Авраамов завет» — ветхозаветный апокриф.
 Авраамов завет — в мормонизме — завет (договор) возвышения, заключённый между Богом и Авраамом в момент вступления Авраама в целестиальный брак.

В искусстве
 «Завет» — стихотворение Тараса Шевченко.
 «Завет» — десятый полнометражный фильм Эмира Кустурицы, 2007 год.
 «Чужой: Завет» — американский научно-фантастический фильм режиссёра Ридли Скотта, 2017 год.

Населённые пункты
 Завет — община в Болгарии. Входит в состав Разградской области.
 Завет — город в Болгарии. Находится в Разградской области, входит в общину Завет.
 Завет — село в Болгарии. Находится в Бургасской области, входит в общину Сунгурларе.

См. также 
 Заветы
 Заветный праздник